Parkland Beach (Alberta)
 Parkland Beach (Saskatchewan)